Odavde do vječnosti su naslovi:

 Odavde do vječnosti (roman), ratna drama James Jonesa iz 1951. godine;
 Odavde do vječnosti (1953.), film iz 1953. godine po istoimenom romanu Jamesa Jonesa;
 Odavde do vječnosti (telenovela), meksička telenovela iz 2008. godine.